В парному розряді жіночого тенісного турніру Waikoloa Championships 2002, що проходив у рамках Туру WTA 2002, Мейлен Ту і Марія Венто-Кабчі виграли титул, у фіналі перемігши пару Нанні де Вільєрс і Ірина Селютіна 1-6, 6-2, 6-3.

Сіяні пари 

 Елс Калленс /  Барбара Шетт (півфінал)
 Мейлен Ту /  Марія Венто-Кабчі (чемпіонки)

 Нанні де Вільєрс /  Ірина Селютіна (фінал)
 Еві Домінікович /  Саманта Рівз (1-ше коло)

Основна сітка

Посилання 

Waikoloa Championships